Bei der Änderung im zweiten Newsletter (ISO 3166-2:2002-05-21) wurde die Provinz Haut-Congo in Orientale umbenannt. Zuvor lautete der Code für diese Provinz CD-HC. Im November 2016 wurde die 2015 umgesetzte territoriale Neugliederung der Demokratischen Republik Kongo auch für die ISO-Codes übernommen. Seitdem gibt es für alle 25 Provinzen und die Hauptstadt Kinshasa eigene Codes.

1 Hauptstadtdistrikt

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

Einzelnachweise